Viszokai László (1981. május 26.) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Labdarúgóként
Serdülő és ifjúsági korában a Dunaferr SE utánpótlás csapatában futballozott.

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás 
A játékvezetői vizsgávat 1997-ben középiskolás korában Fejér megyében tette le, 2005-ben lett az országos partjelzői keret tagja. 2006. május 27-én Zalaegerszegi TE–REAC bajnoki mérkőzésen Bede Ferencnek segített az első NB I-es találkozóján, összesen 199. NB. I-es mérkőzésen asszisztált. Utolsó élvonalbeli asszisztálása: 2017. április 22. (Paks-Diósgyőr)

Nemzetközi játékvezetés
Megbízható, kiegyensúlyozott szakmai munkájának elismeréseként a Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 2009-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a működő játékvezető munkáját.

Európa-bajnokság 
2010-ben Liechtensteinben rendezték az U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság döntőit, ahol a legfiatalabb FIFA JB asszisztensként működött.

Források

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1981-ben született személyek
Élő személyek